João Pedro est un prénom, de nombreux sportifs lusophones l'utilisent comme pseudonyme.

Football
João Pedro (1986-), João Pedro Guerra Cunha, footballeur portugais
João Pedro (1992-), João Pedro Geraldino dos Santos Galvão
João Pedro (1993-), João Pedro Almeida Machado, footballeur portugais
João Pedro (1996-), João Pedro Maturano dos Santos, footballeur brésilien
João Pedro (2001-), João Pedro Junqueira de Jesus, footballeur brésilien

Autre
João Pedro Silva (1989-), triathlète portugais
João Pedro Silva (1994), handballeur brésilien